Fichte bezeichnet:

 eine Gattung von Nadelbäumen, siehe Fichten
 umgangssprachlich die einzige in Mitteleuropa heimische Art dieser Gattung, die Gemeine Fichte
 einen Sportverein in Bielefeld, siehe VfB Fichte Bielefeld
 den Arbeitersportverein Fichte Berlin
 ein ehemaliges Schiff des VEB Deutsche Seereederei (bekannt aus der DDR-Fernsehserie Zur See), siehe J. G. Fichte (Schiff)
 mehrere deutsche Gymnasien, siehe Liste von Fichte-Gymnasien

Personen:
 Hiltrud Fichte (1925–2016), Diakonisse und Missionarin der Leipziger Mission in Indien für 32 Jahre
 Hubert Fichte (1935–1986), deutscher Schriftsteller
 Immanuel Hermann Fichte (1796–1879), deutscher Theologe
 Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), deutscher Philosoph
 Ludwig Fichte (1891–nach 1945), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP) und SA-Gruppenführer
 Patrik Fichte (* 1965), deutscher Theater- und Fernsehschauspieler
 Reinhard Fichte (* 1942), deutscher Wirtschaftsmanager
 Richard Fichte (1896–1982), deutscher Geschäftsmann, Schriftsteller und Essayist
 Werner von Fichte (1896–1955), deutscher SA-Führer, Polizeipräsident und Schriftsteller

Siehe auch:
 Hohe Fichte
 Geschützter Landschaftsbestandteil Fichte (Hallenberger Hügelland)
 Geschützter Landschaftsbestandteil Fichte (Vogelshöhe)